Stadler puede referirse a:
 Anton Stadler
 Ernst (Richard Maria) Stadler
 Johann Stadler (1755 - 1804), un clarinetista de la Orquesta de Viena.
 Stadler Rail
 Stadler GTW
 Stadler FLIRT